Гоне () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Гоне () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Гоне () — громада в Німеччині